Oberliga 1995/96 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 1995/96
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1995/96
 Fußball-Oberliga Hessen 1995/96
 Fußball-Oberliga Nord 1995/96
 Fußball-Oberliga Nordost 1995/96
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1995/96
 Fußball-Oberliga Südwest 1995/96
 Fußball-Oberliga Westfalen 1995/96 
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 1995/96